Informática
 Microsoft Midori, sistema operacional
 Midori (navegador web)
Outros usos
 15003 Midori, asteroide
 Midori, atriz pornô

Desambiguação